A competição por equipes masculinas da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi realizada na Arena Olímpica do Rio, no dia 8 de agosto.

Medalhistas

Qualificatória

Final 

Geral
 

 

Equipes masculinas